Velika nagrada Nemčije 2001 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 29. julija 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:38,117
|
|-
! 2
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:38,136
| +0,019
|-
! 3
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:38,811
| +0,694
|-
! 4
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:38,941
| +0,824
|-
! 5
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:39,574
| +1,457
|-
! 6
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:39,682
| +1,565
|-
! 7
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:39,921
| +1,804
|-
! 8
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:40,072
| +1,955
|-
! 9
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:40,265
| +2,148
|-
! 10
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:40,322
| +2,205
|-
! 11
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:40,371
| +2,254
|-
! 12
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:40,610
| +1,493
|-
! 13
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:40,437
| +2,320
|-
! 14
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:40,724
| +2,607
|-
! 15
| 11
|  Ricardo Zonta
| Jordan-Honda
| 1:41,174
| +3,057
|-
! 16
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 1:41,213
| +3,096
|-
! 17
| 7
|  Giancarlo Fisichella 
| Benetton-Renault
| 1:41,299
| +3,182
|-
! 18
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:41,438
| +3,321
|-
! 19
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:41,668
| +3,551
|-
! 20
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:41,870
| +3,753
|-
! 21
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:41,913
| +3,796
|-
! 22
| 20
|  Tarso Marques 
| Minardi-European
| 1:42,716
| +4,599
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 45
| 1:18:17,873
| 2
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 45
| + 46,117 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 45
| + 1:02,806
| 12
| 4
|-
! 4
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 45
| + 1:03,477
| 17
| 3
|-
! 5
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 45
| + 1:05,454
| 18
| 2
|-
! 6
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 45
| + 1:05,950
| 14
| 1
|-
! 7
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 45
| + 1:17,527
| 13
|  
|-
! 8
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 44
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 44
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 10
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 44
| +1 krog
| 21
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 34
| Hidravlika
| 10
|  
|-
! Ods
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 27
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 26
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 24
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 23
| Pritisk goriva
| 4
|  
|-
! Ods
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 23
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 16
| Pog. gred
| 8
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 16
| Pritisk goriva
| 11
|  
|-
! Ods
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 13
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 11
|  Ricardo Zonta
| Jordan-Honda
| 7
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 9
|  
|}

Opombe 
 Juan Pablo Montoya je prvič v Formuli 1 postavil svoj dirkalnik na najboljši štartni položaj.
 Dirka je bila prekinjena po tem, ko sta nekaj sekund po štartu trčila Michael Schumacher in Luciano Burti. Oba dirkača sta se udeležila ponovnega štarta.
 Zadnja dirka Formule 1, ki je potekala na dirkališču Hockenheimring pred tem, ko so progo v začetku leta 2002 skrajšali in prenovili.

Formula 1 sezona 2001
2001